Frans 2. (også Franz 2., Francis 2., François 2., Francesco 2., Francisco 2. og Ferenc 2.) kan henvise til flere regenter med dette navn:

 Frans 2. af Bretagne (1433–1488), hertug af Bretagne 1458–1488
 Frans 2. af Frankrig (1544–1560), konge af Frankrig 1559–1560
 Frans 2. Rákóczy (1676–1735), fyrste af Transsylavnien 1704–1711
 Frans 2. (Tysk-romerske rige) (1768–1835), kejser af det Tysk-romerske rige 1792–1806
 Frans 2. af Begge Sicilier (1836–1894), konge af Begge Sicilier 1859–1861

Se også 
 Frans